Az alábbi táblázatok a nyári olimpiai játékok női atlétikai olimpiai bajnokait ismertetik, versenyszámok szerinti csoportosításban. A férfi bajnokokról külön lista készült.

100 m-es, 200 m-es, 400 m-es és 800 m-es síkfutás 
* Az eredetileg győztes Marion Jonest doppingvétség miatt diszkvalifikálták.

** Marija Szavinovát doppingvétség miatt diszkvalifikálták.

1500 m-es, 5000 m-es és 10 000 m-es síkfutás, maratonfutás

100 m-es és 400 m-es gátfutás, 3000 m-es akadályfutás, hétpróba 
* 1932-től 1968-ig 80 m-es gátfutás volt.
** 1964-től 1980-ig ötpróba volt.

4×100 m-es és 4×400 m-es váltófutás, 20 km-es gyaloglás

Magasugrás, rúdugrás, távolugrás, hármasugrás

Súlylökés, diszkoszvetés, kalapácsvetés, gerelyhajítás

Megszűnt versenyszámok

Források
Kahlich Endre – Gy. Papp László – Subert Zoltán: Olimpiai játékok 1896-1976. Sport kiadó, Budapest, 1977.
Kahlich Endre – Gy. Papp László – Subert Zoltán: Olimpiai játékok 1980. Sport kiadó, Budapest, 1981.
Kozák Péter, Rochy Zoltán szerk.: Olimpiai almanach. Tarsoly kiadó, Budapest, 2000.
Peter Matthew, Ian Morrison, Radó Péter szerk.: Guinness sport-enciklopédia. Solaris Kft., 1991.
Walter Umminger: A sport krónikája. Officina Nova, Budapest, 1992.

Olimpiai érmesek listái